Albrighton bezeichnet:

Orte in England:
 Albrighton (Bridgnorth), Dorf und eine Gemeinde (civil parish) in der Grafschaft Shropshire in den englischen West Midlands
 Albrighton (Pimhill), Dorf im Civil Parish Pimhill, Shropshire

Personen:
 Marc Albrighton (* 1989), englischer Fußballspieler